Educació: Sigles de la Universitat de València
 Física: Sigles d'ultraviolat
 Política: Sigles d'Unió Valenciana